Osmotherley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Osmotherley, North Yorkshire, ort i England, 
 Osmotherley, Cumbria, civil parish i England,